

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Podmałec – część wsi Radgoszcz w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Radgoszcz
 Podmałec – część wsi Suchy Grunt w woj. małopolskim, w pow. dąbrowskim, w gminie Szczucin